Die Insolvenzordnung regelt das Insolvenzrecht:
 Insolvenzordnung (Deutschland)
 Insolvenzordnung (Österreich)